O42 steht für:
 O42, ICD-10-Code für einen vorzeitigen Blasensprung während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O30-O48
 O42, FAA-Code für den Woodlake Airport in Woodlake, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O42, ehemalige Oberleitungsbuslinie in München, siehe Oberleitungsbus München

O42